Potlatch - cerimônia praticada entre tribos índigenas da América do Norte

Localidades 

 Potlatch (Idaho)

Desambiguação